«Звёздные врата» ():

 «Звёздные врата» () — научно-фантастический роман 1958 г. американской писательницы Андре Нортон.
«Звёздные врата» — научно-фантастическая франшиза, основанная в 1994 году. Включает несколько фильмов и сериалов:
 «Звёздные врата» — кинофильм, 1994; США, Франция; режиссёр — Роланд Эммерих.
 «Звёздные врата: SG-1» () — телесериал, 1997—2007; США, Канада.
 «Звёздные врата: Бесконечность» () — мультсериал, 2002—2003; США, Канада.
 «Звёздные врата: Атлантида» () — телесериал, 2004—2009; США, Канада.
 «Звёздные врата: Ковчег правды» () — фильм, 2008; США, Канада; режиссёр — Роберт Купер. Основан на сериале «Звёздные врата: SG-1».
 «Звёздные врата: Континуум» () — фильм, 2008; США, Канада; режиссёр — Мартин Вуд. Основан на сериале «Звёздные врата: SG-1».
 «Звёздные врата: Вселенная» () — телесериал, 2009—2011; США, Канада.
 «Звёздные врата: Начало» () — веб-сериал 2018; США.

См. также 
 Stargate (значения)